Fanny Blankers-Koen Games 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 8 czerwca 2014 w holenderskim Hengelo. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w lekkoatletyce
Fanny Blankers-Koen Games
2014 w Holandii